Quak ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Quak (* 1990), singapurischer Fußballspieler
 Udo Quak (* 1935), deutscher Autor und Pädagoge